Missouri Pacific Railroad Depot bezeichnet:

 Charleston Missouri Pacific Railroad Depot
 Earle Missouri Pacific Railroad Depot
 Prescott Missouri Pacific Railroad Depot
 Independence Missouri Pacific Railroad Depot